Lene Poulsen er navnet på flere personer:
 Lene Ingemann Jørgensen, gift Poulsen (1926-2004) − en dansk skuespillerinde
 Lene Poulsen (født 1958) (født 1958) − en dansk skuespillerinde og teaterproducent